Ґродзець-Другий () — село в Польщі, у гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства.

У 1975-1998 роках село належало до Опольського воєводства.

Примітки 

Села Опольського повіту (Опольське воєводство)